Germania
Haldenwang – comune dell'Alta Algovia, Baviera
Haldenwang – comune del circondario di Günzburg, Baviera